Ellingsrudåsen (Oslo), een buurt in Oslo
Ellingsrudåsen (metrostation), een station van de metro van Oslo